– japońska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Wicemistrzyni (2006) i brązowa medalistka mistrzostw czterech kontynentów (2003), mistrzyni igrzysk azjatyckich (2007), medalistka zawodów z cyklu Grand Prix oraz trzykrotna brązowa medalistka mistrzostw Japonii (2007, 2008, 2010). Zakończyła karierę amatorską w marcu 2010.

Cechą charakterystyczną programów łyżwiarskich Nakano był piruet stany w pozycji pierścienia. Oprócz tego wykonywała ona skoki łyżwiarskie z tzw. leg wrap, gdzie podczas wykonywania skoku wolna noga jest trzymana pod kątem prostym do nogi lądowania, krzyżując ją nad kolanem, tak że wydaje się być „owinięta” wokół drugiej. 

W październiku 2002 roku Yukari Nakano została jedną z pierwszych łyżwiarek (wraz z Rosjanką Ludmiłą Nielidiną), która wykonała na zawodach (Skate America) potrójnego axla, od czasu wykonania tego skoku przez Midori Itō na igrzyskach olimpijskich 1992 w Albertville.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009
Japońscy łyżwiarze figurowi
Urodzeni w 1985